Rossio ist der Name verschiedener Plätze in Portugal:

 Rossio (eigentlich: Praça de D. Pedro IV) in Lissabon
 Praça do Rossio in Aveiro
 Rossio da Sé in Braga
 Rossio (eigentlich: Praça da República) in Viseu

Rossio ist der Name zweier Bahnhöfe in Lissabon:

U-Bahnhof Rossio
Bahnhof Lissabon Rossio

Rossio ist der Familienname folgender Personen:

 Terry Rossio (* 1960), US-amerikanischer Drehbuchautor

Siehe auch:

 Rossio ao Sul do Tejo